Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1924, které se konaly v Paříži ve Francii od 4. května 1924 do 27. června 1924. Těchto her se zúčastnilo 3092 sportovců ze 44 zemí v 126 disciplínách v 17 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1924 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1924
1924